Во́жега — имя собственное.
 Вожега — посёлок городского типа, административный центр Вожегодского района Вологодской области России.
 Вожега (река) — река в Вологодской области России (бассейн Онеги).
 Вожега (станция) — станция Северной железной дороги в посёлке Вожега.